Алейников або Алейніков (), жіноча форма Алейникова або Алейнікова () — білоруське прізвище. Відомі носії:
 Петро Алейников — радянський актор
 Сергій Алейніков — радянський футболіст і футбольний тренер

 Галина Алейникова — радянська гірчничий інженер
 Людмила Алейникова — башкирська лікарка